Grange Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Enfield
 Grange Park (stacja kolejowa) – w Londyn
 Grange Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside, w St. Helens
 Grange Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Grange Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Swindon